

Notes et références 

Date
Québec au XXIe siècle